Чикты:

Чикты (приток Джазатора) — река в Республике Алтай.
Чикты (приток Нижней Тунгуски) — река в Красноярском крае.